Клёнов — русская фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

 Клёнов, Александр Владимирович (1896—1971) — советский библиотековед и педагог.
 Клёнов, Василий Викторович (1871 — ?) — царицынский городской голова, член IV Государственной думы от Саратовской губернии.
 Клёнов, Михаил Евсеевич (Кунцман; род. 1954) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор-исполнитель в стиле русского шансона.
 Клёнов, Олег Васильевич (1932—1996) — советский оперный певец (баритон), народный артист РСФСР.
 Клёнов, Павел Никитич (1924—2014) — советский и украинский актёр театра и кино, народный артист УССР.
 Клёнов, Пётр Семёнович (1894—1942) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

См. также 
  (1923—2009) — датский биохимик, лауреат премии фонда Novo (1985).
 Фрагмент Кленова
 
 Клёнова — гмина (волость) в Польше.